Села:
 Тихе — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Тихе — Дніпропетровська область, Покровський район
 Тихе — Одеська область, Біляївський район
 Тихе — Рівненська область, Рівненський район
 Тихе — Харківська область, Вовчанський район
 Тихе — Чернігівська область, Прилуцький район

 Тихе — колишнє село Криворізької міської ради Дніпропетровської області знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 червня 1987 року

Селище:
 Тихе — Дніпропетровська область, Солонянський район